Os caniformes são uma subordem da Ordem Carnivora que inclui ursos, focas, leões-marinhos, cães, doninhas, cangambás, guaxinins, pandas e pandas vermelhos, além dos extintos cães-ursos. Como características principais possuem um focinho longo e garras não retráteis.

Descrição

A maioria dos membros deste grupo tem garras não retráteis (A marta-pescadora, marta,panda-vermelho, e o bassarisco têm garras retráteis ou semi retrateis) e tendem a ser plantígrado (com exceção dos canídeos). Outros traços que separam Caniformia de Feliformia é que os caniformes têm mandíbulas mais longas e têm mais dentes, com dentes carnassial menos especializados. Eles também tendem mais para omnívoro e uma alimentação oportunista, enquanto os feliformes são mais especializados para comer carne. Os caniformes têm bolhas auditivas de câmara única ou parcialmente divididas, compostas por um único osso, enquanto que em feliformes, as bolhas auditivas são de câmara dupla, constituídas por dois ossos unidos por um septo.

Classificação 
 Infraordem Cynoidea
 Infraordem Arctoidea
 Parvordem Ursida
 Parvordem Mustelida

Árvore Filogenética 

O cladograma baseia-se na filogenética molecular de seis genes em Flynn, 2005.

Referências 
 Wang, X., McKenna, M. C. & Dashzeveg, D. (2005) - Amphicticeps and Amphicynodon (Arctoidea, Carnivora) from Hsanda Gol Formation, central Mongolia, and phylogeny of basal arctoids with comments on zoogeography. American Museum Novitates, no. 3483.

Carnívoros